

Locais de Portugal
Serra:

Serra de Monsanto

Freguesias:
Monsanto (Alcanena)
 Monsanto (Idanha-a-Nova)

Outros usos
 Parque Florestal de Monsanto — zona verde de Lisboa
 Forte de Monsanto, em Lisboa
Zona Empresarial de Monsanto — zona empresarial de Oeiras e Amadora.
 Monsanto (empresa) — multinacional de agricultura e biotecnologia

Desambiguações de topônimos